Bárboles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bárboles (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bárboles (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar